Гранха Маргарита има више значења:

 Гранха Маргарита, Вињедос Агваскалијентес (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Маргарита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику